Конново — топоним в России:

 Конново — деревня в Собинском районе Владимирской области.
 Конново — деревня в Нейском районе Костромской области.
 Конново — деревня в Кингисеппском районе Ленинградской области.
 Конново — село в Дивеевском районе Нижегородской области.
 Конново — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Конново — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Конново — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.
 Конново — деревня в Бельском районе Тверской области.
 Конново — деревня в Ржевском районе Тверской области.
 Конново — деревня в Белёвском районе Тульской области.

См. также